Влади́мир Григо́рьевич Мурзе́нко (26 апреля 1937 — 1 декабря 2017) — бригадир комплексной бригады шахты «Красный партизан», Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Герой Украины (2001).

Биография 
Родился 26 апреля 1937 года в совхозе «Провальский» села Провалье Свердловского района Луганской области.

Окончил Кадиевский горный техникум по специальности «горный электромеханик».

Служил в армии. Работал слесарем по ремонту на шахте «Красный партизан».

 С 1960 года — на обогатительной фабрике «Красный партизан» предприятия «Свердловантрацит», Луганская область:
 в 1962−1964 — электрослесарь,
 в 1964−1967 — механик участка,
 в 1968 — горняк очистного забоя,
 с 1969 — сменный механик, механик участка,
 с 1970 — начальник участка, бригадир комплексной бригады.
 С 2005 по 2006 годы работал директором центральной обогатительной фабрики «Краснопартизанская» ГП «Свердловантрацит».

В 2006 году ушёл на заслуженный отдых.

Память 
В августе 2009 года в городе Свердловске (Луганская область) был установлен его прижизненный бюст.

Признание и награды 
 29 декабря 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Г. Мурзенко присвоено звания Герой Социалистического Труда.
 Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции; знаками «Шахтёрская доблесть» III, II степеней; «Шахтёрская слава» трёх степеней; Золотой медалью ВДНХ СССР, орденами «За заслуги» II (2004) и III (1999) степеней.
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 19 декабря 2001 — за самоотверженный шахтёрский труд, достижение высоких в угольной отрасли показателей по добыче угля).
 Лауреат премии Ленинского комсомола.
 Заслуженный шахтёр Украины.
 Почетный механизатор угольной промышленности.
 Почётный гражданин Луганщины (2005) и города Свердловска.
 В 2000 году включён в «Золотую Книгу Украины».
 Первый дважды Герой Труда Луганщины.

Примечания

Ссылки 
 
 ГЕРОЙ УКРАЇНИ — Мурзенко Володимир Григорович 
 Мурзенко Володимир Григорович 

Почётные граждане Луганской области
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС